Малыгина — женская форма русской фамилия Малыгин. 

 Известные носители 
 Минисламова (Малыгина), Анна Васильевна (род. 1987) — российская регбистка.
 Малыгина, Дарья Николаевна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Малыгина, Екатерина Олеговна (род. 1993) — российская гимнастка (художественная гимнастика).
 Малыгина, Инна Михайловна (1941—2021) — советский и российский деятель образования, директор Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. Л. Ростроповича, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2006).
 Малыгина, Ирина Сергеевна (род. 1982) — российская футболистка.
 Малыгина, Надежда Петровна (1924—1987) — советский прозаик.